Mahmut Tekdemir (Çermik, 20 januari 1988) is een Turks voetballer die doorgaans als middenvelder of verdediger speelt. Tekdemir speelt zijn gehele loopbaan voor Istanbul Başakşehir. Met zijn club werd hij als aanvoerder in 2020 landskampioen. In 2015 debuteerde hij voor het Turks voetbalelftal.

Erelijst

Istanbul Başakşehir
 Süper Lig
 2019/20
 TFF 1. Lig
 2013/14
 Türkiye Kupası
 finalist 2010/11, 2016/17

Externe links
Profiel op soccerway.com
Profiel bij de Turkse voetbalbond (TFF)

Turks voetballer